Spojení písmen Q a I může mít různé významy:

Čínského původu 
 氣:
 čchi – vitální síla
 Qi (standard bezdrátového nabíjení) – technologie bezdrátového dobíjení energií, anglická lingvistická transkripce čchi (氣), jako "elektrická vitální energie" pro zařízení

jména
 Kao Čchi, Gāo Qǐ, 高启 –  čínský básník, esejista a spisovatel žijící na přelomu jüanského a mingského období, největší mingský básník.
 Čchi Paj-š’, Qí Bái shí, 齊白石 – čínský malíř, měl mimořádný vliv na formování čínského malířského stylu 20. století.
 Shu Qi, "Shū Qí", 舒淇  – umělecké jméno tchajwanské herečky Lin Li-Chuej

názvy 
 Kniha Severní Qi, pinyin Bei Qi Shu, 北齐书 – oficiální historie čínské dynastie Severní Qi

Mimočínské 
 QI – Na vše máme odpověď – český televizní pořad, verze britského QI (Quite Interesting)
 indexovaný elektrický náboj – Qi, například při použití Coulombova zákona